Schirmer peut désigner :
 Carl Schirmer, un homme politique allemand (1864-1942).
 Dominique Schirmer, un homme politique français (1740-1805).
 Friedel Schirmer, un athlète et homme politique allemand (1926-2014).
 Jean-Louis Schirmer, un magistrat et homme politique français (1739-1814).
 Johann Wilhelm Schirmer, un peintre paysagiste allemand (1807 - 1863).
 Ragna Schirmer (née en 1972), une pianiste allemande.
 Ulf Schirmer (né en 1959), un chef d'orchestre allemand.
 Wilhelm Schirmer, un peintre paysagiste allemand (1802 - 1866).
 Wolfgang Schirmer, un chimiste allemand (1920 - 2005).
 G. Schirmer, une maison d'édition musicale américaine.
 Le test de Schirmer, utilisé en ophtalmologie pour déceler la xérophtalmie.

Homonymie de patronyme